Q7 kan syfta på:
 Audi Q7 – en bilmodell
 Q7 modul – en formfaktor för COM moduler